Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди юниоров — ежегодные соревнования среди юниоров, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС) с 1968 года. С 1979 года чемпионаты проходят каждый год. В программу соревнований входят три северные дисциплины: лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. 

К участию в соревнованиях по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина допускаются спортсмены от 16 до 20 лет. В лыжных гонках спортсмены выступают в двух возрастных категориях: до 20 лет (юниоры) и до 23 лет (молодёжь).

В настоящее время на чемпионатах мира разыгрываются 23 комплекта наград: 14 — в лыжных гонках, 5 — в прыжках на лыжах с трамплина и 4 — в лыжном двоеборье.

История соревнований 

Первый чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл в 1968 году во французском Море. На этом турнире разыгрывался только один комплект медалей — в индивидуальных соревнованиях в лыжном двоеборье (нормальный трамплин/10 км). Первым чемпионом мира стал финн Рауно Миеттинен, который впоследствии выиграл серебряные медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 1979 году в программу чемпионатов мира были добавлены соревнования летающих лыжников.

В 1980-х годах в программу первенства мира начали входить командные дисциплины: в 1984 году была проведена первая эстафета у двоеборцев, а в 1986 году — первый командный турнир у прыгунов с трамплина.

В 1990 году на юниорских чемпионатах мира впервые выступили лыжники, а в 2006 году соревнования по лыжным гонкам были разделены на две возрастные категории: юниоры (до 20 лет) и молодёжь (до 23 лет). В том же году случилось ещё одно важное событие: на первенстве мира дебютировал турнир летающих лыжниц.

2019 год стал отправной точкой для развития новой дисциплины лыжного двоеборья: первенство мира стало одним из первых крупных стартов, где смогли принять участие женщины.

Список чемпионатов

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионатов мира по лыжным видам спорта среди юниоров на сайте ФИС

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта среди юниоров
Лыжные виды спорта